Ez a szócikk Bonn város mellékcikke:

¹  Népszámlálás

Észak-Rajna-Vesztfália települései